Sociedade Brasileira de Cardiologia
Sociedade Brasileira de Cancerologia
Sociedade Brasileira de Computação
Sociedade Brasileira dos Cuteleiros
SBC Communications — empresa americana de telecomunicações
Sensotronic Brake Control — sistema de controlo de travões utilizado em alguns modelos de veículos pela Mercedes-Benz
Siga Bem Caminhoneiro — programa de televisão da SBT
São Bernardo do Campo — município do ABC paulista

Desambiguações de siglas